Garching-Forschungszentrum kann sich beziehen auf:
 das Hochschul- und Forschungszentrum Garching, ein Universitäts- und Forschungseinrichtungsstandort nördlich von München
 den U-Bahnhof Garching-Forschungszentrum, eine Haltestelle der Münchner U-Bahn auf dem Gelände des Forschungszentrums